Jason McCartney (ur. 1968) – brytyjski polityk
 Jason McCartney (ur. 1973) – amerykański kolarz
 Jason McCartney (ur. 1974) – australijski piłkarz